Dartmouth kan henvise til flere ting:

Steder 
 Dartmouth (Nova Scotia) – by i Nova Scotia, Canada
 Dartmouth (England) – by i Devon, England
 Dartmouth Castle – borg ved Dartmouth, England
 Dartmouth (Massachusetts) – by i Massachusetts, USA

Institutioner 
 Dartmouth College – amerikansk Ivy League-universitet i Hanover, New Hampshire, USA